Laframboise oder LaFramboise ist der Familienname folgender Personen:
 Dana Laframboise (* 1980), kanadischer Boxer
 Henri Laframboise (unbekannt), kanadischer Tennisspieler
 Mario Laframboise (* 1957), kanadischer Politiker
 Michèle Laframboise (* 1960), kanadische Science-Fiction-Autorin
 Nicolas Laframboise (* 2000), kanadischer Snowboarder
 Pete Laframboise (1950–2011), kanadischer Eishockeyspieler